Antônio Jardim é um compositor, musicólogo, arranjador, violonista e produtor musical de música popular brasileira.

Discografia 
 O livro das canções
 Cantos de memória

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Arranjadores do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro